L'Ombrone est un ancien département français d'Italie
 L'Ombrone est un fleuve italien